Ostatnim miejscem zmagań Letniego Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017 był rosyjski Czajkowski w dniach 9-10 września. Zawody odbyły się na skoczni Śnieżynka o punkcie HS usytuowanym na 106 metrze.

Kwalifikacje odbyte dzień przed pierwszym konkursem wygrała Sara Takanashi z przewagą ponad jedenastu punktów nad Lucile Morat. Ostatnie miejsce w kwalifikacjach zajęła debiutantka w zawodach najwyższego szczebla w kobiecych skokach narciarskich Virág Vörös. Zdyskwalifikowana została reprezentantka gospodarzy Stiefanija Nadymowa za nieprzepisową długość nart.

W pierwszym konkursie triumfowała Sara Takanashi, która pierwszym skokiem zbliżyła się na pół metra do swojego rekordu skoczni. Wyprzedziła drugą Julię Kykkänen o równe trzydzieści jeden punktów. Podium zawodów uzupełniła Irina Awwakumowa.

Poprzedzające drugi konkurs kwalifikacje ponownie wygrała Sara Takanashi oddając skok na 108 metr co stanowi nowy rekord obiektu. Sam konkurs również wygrała Takanashi. Na drugim miejscu uplasowała się Irina Awwakumowa a za nią ex aequo Maren Lundby i Maja Vtič.

Sara Takanashi wygrywając oba finałowe konkursy cyklu zapewniła sobie szósty triumf z rzędu w końcowej klasyfikacji Letniego Grand Prix kobiet. Na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej znalazła się Irina Awwakumowa, a za nią na trzeciej pozycji Maren Lundby. Obie w trakcie sezonu znalazły się dwukrotnie na podium.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Letniego Grand Prix kobiet w Czajkowskim był Siergiej Żyrianow oraz, z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej będzie dyrektor zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym była Agnieszka Baczkowska a jej asystentem – Gabrijel Gros.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Bibliografia 
 Program zawodów - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3010/2018JP3010PROG.pdf
 Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3012/2018JP3012RLQ.pdf
 Pierwszy konkurs indywidualny - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3022/2018JP3022RL.pdf
 Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego - http://medias1.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3013/2018JP3013RLQ.pdf
 Drugi konkurs indywidualny - http://medias2.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3013/2018JP3013RL.pdf
 Końcowa klasyfikacja generalna Letniego Grand Prix kobiet 2017 - http://medias4.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3013/2018JP3013STGP.pdf
 Końcowa klasyfikacja drużynowa Letniego Grand Prix kobiet 2017 - http://medias3.fis-ski.com/pdf/2018/JP/3013/2018JP3013NCS.pdf

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich w Czajkowskim
2017 w Rosji
Letnie Grand Prix kobiet w skokach narciarskich 2017